TrustBuddy es una empresa de finanzas P2P o Crowlending creada en 2009 en Noruega. Opera en 6 países europeos: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Polonia y España. En la actualidad consta con más de 200.000 miembros. Es la única empresa de su categoría cotizada en el NASDAQ OMX First North desde 2011.

Trustbuddy tiene dos ramas de negocio: Préstamos e inversiones. Los préstamos se basan en micro-préstamos de entre 100-600 euros a devolver a 30 días.

Los inversores por su parte pueden invertir un mínimo de 100 euros y sin cantidad máxima. Para minimizar el riesgo, la cantidad invertida se divide automáticamente en pequeños montos que Trustbuddy deposita en distintos préstamos.

Referencias 

Empresas fundadas en 2009
Empresas de Noruega
Empresas de servicios financieros